Air Itam (Maleisië), plaats in Maleisië
Plaats in Indonesië
 Air Itam (Sanga Desa), plaats in het regentschap Musi Banyuasin van de provincie Zuid-Sumatra
 Air Itam (Bukit Intan), plaats in het regentschap Pangkal Pinang van de provincie Bangka-Belitung
 Air Itam (Penukal), plaats in het regentschap Muara Enim van de provincie Zuid-Sumatra